Ирена Карел (, наст. фамилия Кизюк); род.  10 августа 1943, Львов) — польская актриса театра, кино и кабаре.

Биография 
Ирена Карел родилась 10 августа 1943 во Львове. Актёрское образование получила в Государственной высшей театральной школе (теперь Театральная академия им. А. Зельверовича) в Варшаве, которую окончила в 1964 году. Дебютировала в кино в 1964 ролью монахини Ноэли в фильме Влюбленный «Пингвин». Актриса театров и кабаре в Варшаве.

Избранная фильмография 
  — Влюбленный «Пингвин» / Pingwin — гостья в доме Бончка
  — Бич Божий / Bicz Boży  — любовница мецената  — Матримониальный справочник / Poradnik matrymonialny — медсестра Кристина
  — Явка на Сальваторе — Ирена, подруга «Руди»
  — Париж-Варшава без визы / Paryż-Warszawa bez wizy — Ирена, стюардесса
  — Ставка больше, чем жизнь (телесериал) — Люцци, официантка в «Кафе Ингрид» (только в серии 2)
  — Волчье эхо / Wilcze echa — Текла
  — Последний после бога / Ostatni po Bogu — жена Квятковского
  — Пан Володыевский / Pan Wołodyjowski — Ева Нововейская, сестра Адама
  — Приключения пана Михала / Przygody pana Michała (телесериал) — Ева Нововейская, сестра Адама
  — Девичий заговор  / Rzeczpospolita babska — сержант Магда Сенюк
  — Новый / Nowy — Нюсиа, помощница фотографа
  — Пейзаж с героем / Pejzaż z bohaterem — опекунша старушки
  — Сигналы — Приключения в космосе / Signale — Ein Weltraumabenteuer / Sygnały MMXX (ГДР / Польша) — Жуана
  — Кудесник за рулем  / Motodrama — Роза, горничная в отеле
  — Час за часом / Godzina za godziną — бывшая любовница Тадеуша
  — Люби или брось / Kochaj albo rzuć — невеста Стива
  — Урок мёртвого языка / Lekcja martwego języka — медсестра Ирина
  — Королева Бона / Królowa Bona (телесериал) — Зузанна, фрейлина Боны
  — Мишка / Miś — кассирша аэропорта в кассе переоценённых билетов
  — Соленая роза / Słona róża — агент гестапо
  — Академия пана Кляксы / Akademia pana Kleksa — королева кукол
  — Искусство любви / Sztuka kochania — Зося, гостья на банкете у Пасиконика
  — Байланд / Bajland — радио репортёр
  — Роза / Róża — расстреливаемая женщина

Ссылки 
 Актриса на сайте filmpolski.pl 
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Выпускники Театральной академии им. А. Зельверовича
Актрисы театра Польши
Киноактрисы Польши